Lo  è una particolare tecnica di combattimento fittizia che compare nei videogiochi della serie di Street Fighter. È un potente montante con salto e rotazione del busto.

Esecuzione

In teoria, consiste nel racchiudere tutte le proprie forze in un unico pugno, per rilasciarle in un potente montante, saltando (alcune versioni del colpo lo vedono potenziato da forme di energia spirituale con un effetto grafico simile a fuoco); in pratica, il giocatore deve premere la sequenza avanti-basso-avanti sul joystick o joypad, seguita da uno dei tasti "pugno".

Quasi tutti i giochi della serie di Street Fighter utilizzano tre tasti per i calci e tre tasti per i pugni (leggero, medio e forte): a seconda dell'intensità, il salto che accompagna l'uppercut risulta più o meno alto; questo consente di arrecare maggiori danni e colpire anche avversari in fase di salto, ma aumenta anche il tempo di recupero poiché nella fase discendente del salto l'esecutore è completamente indifeso.

Varianti
Il maestro assoluto dello Shoryuken è Ken Masters, che lo ha perfezionato rendendolo infuocato (concentrandovi la propria energia spirituale) alla massima potenza. Anche Ryu riesce ad utilizzare efficacemente lo Shoruyken, ma predilige la disciplina dell'Hadoken. Nei vari giochi compaiono comunque altri personaggi in grado di eseguire il colpo (come Akuma), o colpi ad esso simili (come lo Shohoken di Sakura o il Tiger Uppercut di Sagat).

Esistono poi diverse versioni potenziate, utilizzate come super combo, quali:
 Shoryu Reppa - Una serie di due e tre Shoryuken di potenza crescente (tipica di Ken, ma tecniche simili sono utilizzate anche da Akuma ed Evil Ryu)
 Shinryuken - Tecnica tipica di Ken, consiste in un singolo salto in perfetta verticale sopra di sé, ruotando su sé stessi. Colpisce l'avversario più volte e può essere leggermente prolungato premendo ripetutamente il tasto calcio.

In alcuni giochi compaiono delle versioni ancora più potenti, ad esempio in Street Fighter EX 3 sono presenti le meteor combo:
 Kuzuuryu Reppa - Eseguita da Ken, comincia con una serie di calci, poi passa ad una serie di Shoryuken di potenza crescente, per poi terminare con uno Shinryuken. Come quest'ultimo può venire leggermente prolungato premendo ripetutamente il tasto calcio. Nonostante la lunga serie di colpi, la tecnica non arreca un enorme quantitativo di danni.
 Shin Shoryuken - Eseguita da Ryu, questa tecnica dall'aspetto semplice (un gancio seguito da uno Shoryuken con l'altro braccio) risulta in realtà essere estremamente potente, causando molti più danni rispetto al Kuzuuryu Reppa (ed inoltre, una volta "agganciato" l'avversario, ha il vantaggio di non poter essere interrotta dall'intervento di altri personaggi).

Al di fuori di Street Fighter
Lo shoryuken è una tecnica che si ritrova in svariati videogiochi con combattimenti corpo a corpo: benché con nomi diversi, sono frequenti uppercut con salto e rotazione del corpo molto simili allo Shoryuken. Talvolta la tecnica viene omaggiata anche in altri media.
 In The Matrix: Path of Neo, videogioco d'azione/avventura 3D, alcune delle combo finiscono con un potente colpo analogo allo shoryuken, enfatizzato dall'effetto rallentato noto come bullet time.
 In Super Dragon Ball Z, picchiaduro ad incontri, una delle tecniche di Goku è simile allo Shoryuken e accompagnata da una piccola esplosione; si esegue con avanti-basso-avanti + colpo.
 Nel manga Saint Seya, il personaggio Shiryu di Dragon usa il Rozan Shōryūha, pugno del drago nascente, tecnica che ha preso spunto dallo Shoryuken di Street Fighter. La prima tecnica ideata per Shiryu era il palmo del drago, ma Masami Kurumada appassionato di Street Fighter si ispirò al videogame per creare il Shoryuha.
 Nella serie di  Worms, videogiochi strategici a turni, i vermi possono utilizzare i colpi "Fire Punch" (in italiano tradotto come "Fiammata"), cioè lo Shoryuken e "Dragon Ball" (in italiano tradotto come "Palla Drago"), cioè l'Hadoken. I nomi delle due tecniche sono un mix dei "classici" Fire Ball e Dragon Punch. Prima di eseguire il colpo, i vermi indossano una bandana rosso/arancione come quella di Ryu.
 Nel gioco Raging Fighter, picchiaduro ad incontri per Game Boy della Konami del 1993, i personaggi Ruoh e Shades sono in grado di eseguire un uppercut con salto simile allo Shoryuken. Si differenzia da esso perché la rotazione del corpo è maggiore e nel momento in cui il personaggio si stacca da terra ha già compiuto mezzo giro: il colpo parte quindi con un attimo di ritardo, ma la maggiore rotazione rende possibile colpire un avversario che nel frattempo sia saltato dietro alle spalle del giocatore e si trovi ancora alla giusta distanza, il che ricorda lo Shinryuken. Questa tecnica è eseguita premendo basso-indietro-avanti-colpo e Shades è in grado di saltare a due altezze differenti.
 Nel videogioco Mega Man X2 per Super Nintendo, prodotto dalla Capcom nel 1994, il robot protagonista può ottenere un potenziamento segreto che gli permette di utilizzare la tecnica Shoryuken. La combinazione di tasti e l'effetto sono esattamente gli stessi della serie Street Fighter. Questa tecnica può sconfiggere il boss Agile con un colpo solo, dato che si arrende appena la riconosce.
 Nel videogioco Mega Man X-8 per PlayStation 2, prodotto dalla Capcom, sbloccando un'arma per Zero, potrà eseguire vari attacchi tra cui lo Shoryuken e il Tatsumakisenpukyaku.
 Nell'ultimo capitolo della serie di picchiaduro Marvel vs. Capcom anche il personaggio Marvel Deadpool usa lo Shoryuken scandendo perfettamente il nome premendo il tasto X, che usa per scaraventare in alto il proprio avversario (essendo cosciente di essere un fumetto, quando Deadpool batte Ryu afferma di aver imparato tale tecnica giocando lui stesso a Street Fighter II)
 Nel videogioco arcade Battle K-Road della Psikyo il boss finale Mr. Bear utilizza tra le tecniche speciali sia lo Shoryuken, sia il Tatsumakisenpukyaku.
 Nel videogioco Devil May Cry 3, dopo aver acquisito l'arma Beowulf, sarà possibile acquistare i suoi potenziamenti; uno di questi è il "Beast Uppercut" che è una tecnica molto simile al Shoryuken; la sua variante caricata è il "Rising Dragon", che è più potente poiché consente al protagonista di scattare in aria compiendo molteplici piroette.
 Nel videogioco Deadpool, il protagonista, in grado di rompere la quarta parete, nel primo livello urla "Shoryuken!" colpendo il suo bersaglio con un pugno.
 Nel serie di videogiochi Tekken, il Shoryuken è presente come tecnica per i personaggi della famiglia Mishima (Heihachi, Jinpachi, Devil Jin, Devil Kazuya e Kazuya in tutti i Tekken e Jin Kazama in Tekken 3 e Tag Tournament) ma si chiama "Dragon Uppercut" e si può eseguire premendo il tasto direzionale destro, poi il tasto direzionale in giù e destro più il tasto d'attacco veloce (Quadrato nella PlayStation). Heihachi ha una sua variante extra "caricata" (Omen Thunder Godfist) che fa più danni ma richiede che D\G sia premuto insieme al tasto d'attacco. Nel caso di un input corretto, Heihachi farà il Dragon Uppercut con un raggio d'energia.
In Super Smash Bros for Wii U & 3DS e Super Smash Bros Ultimate sono presenti Ryu come DLC nel primo e Ryu e Ken come personaggi originali in Ultimate, presentando anche quattro diverse forme di Shoryuken: due con l'input classico di Smash, e due con l'input di Street Fighter II. I due di Ryu sono dei comuni Shoryuken ma diventa invincibile all'inizio della tecnica se viene usato l'input di Street Fighter II (avanti-giù-avanti/giù). Lo stesso vale per Ken, con l'unica differenza che entrambi sono varianti di fuoco. Uno dei due Smash finali di Ryu è lo Shin Shoryuken.

Note

Voci correlate
 Hadoken
 Tatsumakisenpukyaku
 Street Fighter (serie)

Street Fighter
Tecniche e poteri immaginari

en:Shoryuken